Boccius ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Boccius (1831–1907), deutscher Beamter und Geheimer Oberregierungsrat
 Ludwig Christian Boccius (1791–1832), deutscher Jurist und Dichter